Джонни Бойчак (; 19 января 1984, Эдмонтон, Канада) — бывший канадский профессиональный хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2011 в составе «Бостон Брюинз».

Карьера

Клубная Карьера 
Бойчак был задрафтован в 2002 году клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 61-м номером. До того, как быть задрафтованным, Джонни Бойчак играл за клуб Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмен». Свой профессиональный дебют Бойчак сделал в клубе АХЛ «Херши Беарс» в сезоне 2004/05 во время локаута в НХЛ.

Следующие 4 сезона Бойчак провёл в структуре «Лавин», выступая за фарм-клуб в АХЛ.

Джонни Бойчак дебютировал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» 5 января 2008 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». При этом Бойчак, будучи защитником, дебютировал в НХЛ на позиции крайнего нападающего.

24 июня 2008 года «Колорадо» обменял защитника на нападающего «Бостон Брюинз» Мэтта Хендрикса. Бойчак подписал контракт с фарм-клубом Бостона — «Провиденс Брюинз» — на сезон 2008/09 и уже в первую неделю был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Джонни был вызван в основной состав «Мишек» 1 декабря 2008 года и дебютировал за клуб в выигранном матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг» 4 декабря 2008 года. Затем Бойчак вернулся в «Провиденс» до конца сезона, где был признан прорывом года, а также получил приз «Эдди Шор Эворд» как лучший защитник АХЛ, забив 20 шайб и отдав 46 голевых передач. Также попал в Первую пятёрку звёзд АХЛ в сезоне 2008/09.

Несмотря на то, что первый месяц сезона 2009/10 защитник был вынужден пропустить из-за травмы, он сумел закрепиться в составе «Бостона» и заслужил новый двухлетний контракт с клубом на $ 3,75 млн.

На 20-й секунде шестого матча финальной серии Кубка Стэнли 2011, в которой «Бостон» встречался с «Ванкувер Кэнакс», игрок «Косаток», Мэйсон Рэймонд, попался на силовой приём Джонни Бойчака, после которого не смог продолжить матч. После медицинского обследования стало ясно, что он получил перелом шейного позвонка и выбыл из строя на несколько месяцев. НХЛ не применила никаких штрафных санкций к Бойчаку, посчитав его силовой приём чистым. Кубок Стэнли в седьмом матче выиграли «Брюинз». Полностью восстановиться после этой травмы и вновь выйти на лёд в составе «Кэнакс» Рэймонд смог лишь в декабре 2011 года.

Во время локаута в сезоне 2012/13 Бойчак отправился играть в Австрийскую хоккейную лигу за команду «Ред Булл». В 15 матчах он набрал 8 очков (2+6).

4 октября 2014 года «Бостон» обменял Бойчака в «Нью-Йорк Айлендерс» на два выбора во вторых раундах драфта: в 2015 (Брэндон Карло) и 2016 (Райан Линдгрен) годах.

12 марта 2015 года Бойчак продлил контракт с «Айлендерс» на 7 лет (до конца сезона 2021/22) на сумму $ 42 млн.

25 ноября 2020 года объявил о завершении карьеры из-за травмы глаза, полученной в матче с «Монреаль Канадиенс» 4 марта 2020 года.

Карьера в сборной 
Выступал за юниорскую сборную Канады на чемпионате мира 2002 года, на котором канадцы заняли лишь 6-е место.

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»